Tallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (8,36 ha)
Stora Tallsjön, sjö i Flens kommun,  (10,6 ha)
Tallsjön, Södermanland, sjö i Strängnäs kommun, 
Tallsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (44,2 ha)
Tallsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (51,5 ha)
Tallsjön, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (12,1 ha)
Lill-Tallsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (21,5 ha)
Mitt-Tallsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (19,2 ha)
Norr-Tallsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (35,1 ha)
Sör-Tallsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (25,6 ha)
Tallsjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (66,1 ha)
Tallsjö, by i Åsele kommun i Västerbottens län, 
Tallsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (15,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn